Jednostka specjalna (niem. GSG 9 – Ihr Einsatz ist ihr Leben, 2007-2008) – niemiecki serial sensacyjny nadawany przez stację Sat.1 od 7 marca 2007 roku do 29 maja 2008 roku. W Polsce serial nadawany od 5 marca 2012 roku do 6 kwietnia 2012 roku w TV Puls.

Opis fabuły 
Rząd niemiecki tworzy elitarne jednostki specjalne do walki z terroryzmem. W skład każdej grupy wchodzi pięciu wykwalifikowanych agentów, gotowych zmierzyć się z wszelkimi zagrożeniami. Bezgranicznie oddani swojej pracy, ryzykują życie, by zapewnić bezpieczeństwo innym.

Obsada 
 Marc Benjamin Puch jako Geb Schurlau
 Bülent Sharif jako Demir Azlan
 Andreas Pietschmann jako Konny von Brendorp
 Bert Böhlitz jako Caspar Reindl
 Jorres Risse jako Frank Wernitz
 André Hennicke jako Thomas Anhoff
 Florentine Lahme jako Petra Helmholtz

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie: Telewizji Puls – Eurocom Studio
Tekst: Bartosz Sobala
Czytał: Maciej Szklarz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Niemieckie telewizyjne seriale sensacyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008